Demo 2 (album Alice N’ Chains)
 Demo 2 (album The Birthday Massacre)